Valentin Michel (né le  à Compiègne en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Brûleurs de loups de Grenoble || France U22 || 18 || 8 || 8 || 16 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2009-2010 || Brûleurs de loups de Grenoble || France U22 || 20 || 11 || 21 || 32 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 16 
|-
| 2010-2011 || Ducs d'Angers || France U22 || 16 || 12 || 7 || 19 || 75 || 2 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2010-2011 || Dogs de Cholet || Division 2 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2010-2011 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 25 || 0 || 3 || 3 || 4 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || France U22 || 15 || 9 || 18 || 27 || 30 || 4 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 24 || 6 || 3 || 9 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26 || 3 || 2 || 5 || 6 || 16 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 2 || 2 || 4 || 29 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 2 || 7 || 9 || 6 || 5 || 1 || 1 || 2 || 16 
|-
| 2015-2016 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 4 || 5 || 9 || 10 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 43 || 10 || 10 || 20 || 45 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 44 ||4 ||8 ||12 || 20 ||6 || 0 ||0 || 	0 || 2 
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 39 ||2 ||8 ||10 || 26 ||6 || 6 || 2 || 8 || 4

| 153 || 17 || 22 || 39 || 63 || 37 || 4 || 6 || 10 || 24

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Compiègne
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Lyon Hockey Club